Plo Koon es un personaje en el universo de La Guerra de las Galaxias.

Su apariencia es sin duda muy extraña, y es por su máscara anti-oxígeno que protege sus sensibles órganos de las atmósferas ajenas a su planeta nativo Dorin. Dorin es un planeta cuya atmósfera resulta nociva para la mayoría de las especies; similarmente, para los nativos kel dor, el oxígeno puede ser fatal. El planeta Dorin está situado entre dos agujeros negros, por lo que resulta muy difícil la navegación.

Plo Koon fue entrenado en su juventud por Tyvokka, el gran maestro Jedi wookiee. Utiliza la hoja del sable de luz amarilla porque su maestro y amigo la tenía del mismo color pero  su espada se perdió por lo cual se creó otra pero esta vez a su preferencia (azul). Fue durante muchos años uno de los cuatro miembros dirigentes del Consejo Jedi.

Plo Koon fue miembro permanente del Alto Consejo Jedi en Coruscant, durante la batalla de Naboo y diez años más tarde durante las Guerras Clon.Combatió en Naboo, así como en Tatooine, protegiendo al pequeño Skywalker; así también, luchó en Geonosis y sobrevivió a aquel terrible día donde la Confederación de separatistas se llevó muchas vidas Jedi. Muere finalmente durante la etapa final de las guerras clon, cuando el mandato 66 hizo que los soldados clon, totalmente serviciales a la República, asesinaran a los caballeros Jedi a los que servían.

Su estilo de combate, se caracteriza por ser más lento, y cauteloso que el resto de los jedis, sin embargo, resulta ser más poderoso y  pesado, aparentemente, posee un mayor ataque y resistencia, que otros maestros, lo cual compensa su falta de agilidad superior. Asimismo,tenía un gran dominio de la Fuerza y la podía usar para emitir fuego y agua, formar tornados y congelar con un rayo de hielo, utilizaba la Justicia Jedi un poder de la fuerza mediante el cual emitía unos relámpagos por las manos semejantes a los rayos Sith. 

Se tiene conocimiento de que Plo Koon era muy amigo de los Jedi Qui-Gon Jinn, al que en muchas ocasiones animó a unirse al consejo jedi, y Micah Giett, así también, que fue el, quien encontró a Ahsoka Tano (aprendiz de Anakin Skywalker), y la llevó al Templo Jedi en Coruscant, ambos mantenían una antigua amistad.

Al final de las Guerras Clon, Plo Koon se encontraba liderando una patrulla de cazas estelares sobre el mundo banquero de Cato Neimoidia en su Delta-7 Aethersprite cuando el Canciller Supremo Palpatine activó la Orden 66. El Capitán Jag, junto con un escuadrón de escolta de cazas estelares ARC-170, abrieron fuego sobre el confiado Maestro Jedi antes de que pudiera reaccionar. En una descarga de disparos láser que destrozaron el ágil caza cerca de su sección de motores en el ala del caza, Plo Koon perdió el control de su nave y ésta comenzó a girar descontroladamente, recortando un área de descanso clon con forma de aguja que sobresalía de la ciudad puente y partiéndose en dos, eyectando el droide astromecánico de Koon durante el proceso. Explosiones internas hicieron pedazos el resto de la nave,Koon pudo escapar antes de que sus restos cayeran a la ciudad, y destruyendo un edificio.

Cuando surgió el Imperio Galáctico, los registros oficiales compilados por Sate Pestage señalaban que la muerte de Koon fue el resultado de un ataque de clones del cual pudo defenderse pero no fue suficiente para sobrevivir después de que su caza estelar cayera sobre una guardería de larvas neimoidianas.

Viajes 
A continuación se presentan los planetas a los que Plo Koon ha viajado en sus misiones:
 Coruscant.
 Dorin.
 Naboo.
 Tatooine.
 Lola Sayu.
 Teth (planeta).
 Geonosis.
 Shili.
 Cato Neimoidia. (legado).

Referencias 

Personajes Jedi de Star Wars